CM – skrót Zgromadzenia Misji św. Wincentego a Paulo (od łac. Congregatio Missionis)
 Cm (curium) – symbol chemiczny pierwiastka kiur
 cm – skrót jednostki długości centymetr
 cM – centymorgan
 CM – system CyanogenMod na urządzenia z Androidem
 Wydawnictwo CM
 kapreomycyna
 Czarna Mowa
 Championship Manager